Le nom de régiment de La Reine, dans l'armée française d'ancien Régime et de la Restauration, était accordé à plusieurs régiments prestigieux. La plupart des armes de l'armée possédaient un régiment de La Reine.

Infanterie

Infanterie de ligne 
 en 1643 est créé le régiment de La Reine-Mère, au nom de la reine mère Anne d'Autriche, mère de Louis XIV. À sa mort en 1666, ce régiment prend brièvement le nom de Genlis avant d’être renommé régiment d’Artois ;
 en 1661, le régiment de La Reine est créé au nom de la reine Marie-Thérèse ; il est renommé  d'infanterie de ligne le  janvier 1791 ;
Lors de la réorganisation des corps d'infanterie français en 1814, le  d'infanterie de ligne est renommé régiment de la Reine ; il perd ce nom le  au retour de Napoléon.

Infanterie légère 
Lors de la réorganisation des corps d'infanterie français en 1814,  le  d'infanterie légère est renommé régiment de la Reine ; il est licencié en 1815.

Cavalerie 
 le régiment de La Reine-Mère cavalerie est créé le  et appartient à Anne d'Autriche. À sa mort, il est renommé :
 régiment de La Reine cavalerie le , sa belle-fille Marie-Thérèse en devenant propriétaire ; renommé   de cavalerie le .

Cuirassiers 
 le  de cuirassiers est renommé régiment de la Reine en 1814 ; il perd ce nom dès 1816.

Chevau-légers lanciers 
En 1814, le  de chevau-légers lanciers est renommé régiment des lanciers de La Reine en 1814, avant de reprendre cette désignation pendant les Cent-Jours ; il est licencié en 1815.

Hussards 
  de hussards est renommé régiment de la Reine en 1814 ; il perd ce nom dès 1816.

Chasseurs à cheval 
  de chasseurs à cheval est renommé régiment de la Reine en 1814 ; il perd ce nom dès 1816.

Dragons 
 le régiment de La Reine dragons, issu du renommage du régiment d’Hocquincourt dragons le , est renommé  de dragons le  ;
 le  de dragons est renommé régiment de la Reine en 1814 ; il perd ce nom dès 1816.

La Reine